Па:
 Па — способи руху ніг, стрибків, вертіння у хореографії.
 Па — укріплене селище народу маорі.
 Па — скорочене позначення одиниці тиску паскаля.

ПА:
 ПА — скорочена назва жанру наукової фантастики «постапокаліптика».
 ПА — скорочена назва поліамідів як матеріалу чи тканини.
 ПА — скорочена назва Потичок Алгоритмічних